Regler bezeichnet:

 ein technisches Prinzip, siehe Regler
 ein Bedienelement einer Dampflokomotive
 umgangssprachlich ein Bedienelement für technische Geräte, siehe Befehlsgeber,
 insbesondere ein Potentiometer z. B. an Mischpulten (engl. fader)
 den Orden der Regulierten Augustiner-Chorherren

Regler ist der Name von:
 Regler (Meckenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Regler ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Regler-Bellinger (* 1935), deutsche Schriftstellerin
 Fritz Regler (1901–1976), österreichischer Physiker
 Gustav Regler (1898–1963), deutscher Schriftsteller
 Konrad Regler (1931–2012), deutscher Politiker (CSU), Landrat des Landkreises Eichstätt
 Lorenz Regler (* 1996), deutscher American-Football-Spieler
 Ludwig Wilhelm von Regler (1726–1792), preußischer Generalmajor und Ingenieur
 Roderich Regler (* 1939), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied des Nationalrates
 Rudolf Regler (1920–2014), deutscher Archivar und Historiker
 Sebastian Regler (1884–1959), deutscher Politiker, Bürgermeister der Stadt Amberg